Hermannstetten ist der Ortsname von

 Hermannstetten (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Hermannstetten (Wolfsegg), Ortsteil der Gemeinde Wolfsegg, Landkreis Regensburg, Bayern

 Hermannstetten (Wüstung), seit dem 17. Jahrhundert verschwundener Ort auf dem Gebiet der Landkreise Unterallgäu und Ostallgäu, Bayern